Jan Vormann (1983-), sculpteur et artiste urbain franco-allemand ;
 Nikolaus von Vormann (1895-1959), militaire allemand.